
Termin -{HCG}- ima više značenja.

 Humani horionski gonadotropin
 -{HCG}- traka za test trudnoće